Sakila (beeldmerk), het logo van MySQL
Sakila (Tanzania), een plaats in Tanzania